Monique Maria Lima de Araújo Rio de Janeiro, 30 de maio de 1992 é uma atleta esportiva brasileira pela Confederação Brasileira de Levantamento de Peso, irmã da atleta da Seleção Feminina de Handebol Tamires Morena Lima, que compete na modalidade halterofilismo. Em 2015 ela quebrou o recorde brasileiro e se tornando a mulher mais forte do Brasil na divisão snatch 110kg.

Monique foi a primeira mulher brasileira a quebrar record em uma competição internacional. também conquistando a 1ª colocação no campeonato sul-americano de 2015. Ela disputou o campeonato Pan-Americano 2017 em Miami e conquistou o 2º lugar na competição. Hoje Monique mora em Miami, Flórida nos Estados Unidos, treinando e se preparando para seus próximos eventos.

Trajetória esportiva 
Carreira do esporte: 
 2011- Campeã Nacional Júnior do Brasil
 2011- Campeã Júnior Sul Americana na Argentina
 2011- 2 ° Lugar em  Brasileiro
 2011- 3º lugar no Pan American em Guadalajara-MEX 
 2012- 3º lugar no Pan American Junior na Colômbia 
 2012- 6º lugar no Pan American na Guatemala 
 2013- 11º lugar no Mundial Junior na Guatemala 
 2013- Brasileiro Júnior Campeão 
 2013- Pan  American Junior Champion na Venezuela 
 2013- 2º lugar no Brasileiro 
 2013- 2º lugar no Pan American in Venezuela 
 2013- 7º South American no Peru 
 2014- 11º lugar no Worlds in Poland 
 2014- Brazilian Nationals Champion 
 2014- 2º lugar no South American  Games in Chile 
 2015- 8º lugar no Pan-Americano República Dominicana 
 2015- Campeão Sul-americano no Peru 
 2015- 2º lugar no Brasileiro 
 2017- 11º lugar no Mundial em Houston 2017
 2017- Brasileiro Champion 2017
 2º lugar no Pan American em Miami

Destaque do Atleta 
Principais conquistas
 2012- Registrador Juvenil Brasileiro.
 2013- Melhor Atleta Brasileiro que já competiu no Mundial
 2014- Gravista Brasileiro
 2014- Recordista nos Jogos Sul-americanos do Chile
 2014- Terminou o ano em curso no Top 15 do mundo
 2015- Gravista Brasileiro
 2015- Recordista fazendo snatch nos jogos sul-americanos
 2016- Classificado para a seletiva para disputar as Olimpíadas
 2017- Top 10 em arrebatamento na divisão de 75kg no mundo
 Em 2012 tornou-se atleta militar, nas Forças Armadas da Marinha do Brasil
 O mais forte brasileiro fazendo snatch
 1º Atleta Brasileiro a quebrar o recorde internacional

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Medalhistas do Brasil nos Jogos Pan-Americanos